Club Balonmano Cangas, equip d'handbol de la localitat gallega de Cangas do Morrazo.
 Toponímia:
 Cangas o Cangas do Morrazo, municipi de la província de Pontevedra, a Galícia.
 Cangas del Narcea, concejo del Principat d'Astúries.
 Cangues d'Onís concejo, parròquia, localitat i un partit judicial d'Astúries.